Футбольный турнир на летних Олимпийских играх 1912 проходил только среди мужчин с 29 июня по 5 июля. Здесь был разыгран один из 102 комплектов медалей той Олимпиады. В четвёртый раз футбол был включён в сетку соревнований. В соревновании участвовало 11 команд, каждая из Европы, включая олимпийских чемпионов 1908 года — команду Великобритании.
Организатором турнира выступила Шведская Футбольная Ассоциация.

Медалисты 
База данных Международного олимпийского комитета зачисляет в медалисты лишь по 11 человек из команд-призёров, которые вышли на поле в первом для своей сборной матче на турнире. В приведённом списке так же указываются все, кто хотя бы раз вышел на поле в рамках данных Олимпийских игр.

Стадионы 
Игры проходили на трех стадионах с 29 июня до 5 июля, 1912. Из 11 игр 2 игрались на Городском стадионе в Транеберге, 5 матчей прошли на стадионе Росунда в Стокгольме и ещё 4 на Олимпийском стадионе, также в Стокгольме.

Участники 

Турнир принял рекордное на тот момент количество участников — 11 команд, каждая из которых представляла Европу. Команды Франция и Бельгия отказались от участия незадолго до жеребьёвки. Команде Богемии, которая подавала заявку на участие, не позволили соревноваться, так как к играм допускались лишь нации, являющиеся членами ФИФА. Как и четырьмя годами ранее в Лондоне, Великобританию представляла любительская сборная Англии.

В итоге 135+28 футболистов от 11 команд соревновалось на Играх в Стокгольме:
 Европа (11 команд)
  Австрия
  (действующий чемпион)
  Венгрия
 
  (действующий серебряный призёр)
 
  (действующий бронзовый призёр)
 
  Российская империя
  Финляндия
  (хозяйка)

Критерии любительства 
Поскольку Олимпийские игры имели любительский характер, к футбольным матчам допускались игроки:

 которые никогда не соревновались за деньги, не получали больших вознаграждений или оплату в любом виде перемещений и командировочных в связи с футбольными матчами;
 которые никогда не участвовали, не ассистировали и не преподавали на любом уровне в спорте за денежную выгоду;
 которые никогда не были зарегистрированы как профессионалы;
 которые никогда не продавали, не закладывали, не сдавали внаём и не показывали за деньги призы, выигранные на соревнованиях.

Ход турнира 

В первом раунде соревнования хозяева — сборная Швеции — встречалась со сборной Нидерландов. Проигрывая в первом тайме 1:3, шведы проиграли лишь 4:3 в дополнительное время благодаря голу Яна Воса. В Транеберге сборная Финляндии выиграла у сборной Италии также в дополнительное время.

Во втором раунде финны вновь выиграли, на этот раз у сборной Российской империи, которая не играла в первом раунде. Во втором раунде в игру вступила сборная Великобритании, ведомая игроком Челси и капитаном команды Вивом Вудвордом. Разгромив венгров со счетом 7:0, британцы пробились в полуфинал. Шесть из семи безответных мячей в ворота Венгрии провел Гарольд Уолден.

В полуфинале Уолден забил все четыре гола своей команды в ворота сборной Финляндии (британцы выиграли 4:0). Дания в другом полуфинале победила Нидерланды 4:1, причём единственный гол в ворота датского вратаря Софуса Хансена забил его соотечественник Харальд Хансен. Как и на предыдущих Играх в финале британцы оказались сильнее датчан. Бронзовый призёр Лондона — сборная Нидерландов — также подтвердила свой статус третьей команды в мире. Таким образом, пьедестал почёта оказался точно таким же, каким был за 4 года до этого.

Схема турнира

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Футбол на V Летней Олимпиаде на RSSSF

Международные соревнования по футболу в Швеции
Соревнования на летних Олимпийских играх 1912